Chaumeix ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Chaumeix (1730–1790), französischer Schriftsteller
 André Chaumeix (1874–1955), französischer Journalist und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Chaumet